Лас Трементинас има више значења:

 Лас Трементинас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Трементинас (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трементинас (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику